Про́мис Олувато́би Эммануэ́ль Акинпе́лу (; род. 3 июля 2001, Брамптон, Канада) — канадский футболист, нападающий клуба «Сиренс».

Карьера 
Воспитанник академии «Торонто». В 2016 году стал игроком клуба «Воан Аззурри». В 2019 году перешёл в хорватский клуб «Трнье» из Загреба. В апреле 2021 года перешёл в команду «Талса».

В январе 2022 года стал игроком мальтийского клуба «Валлетта». Дебютировал в мальтийской Премьер-лиге в матче против клуба «Флориана», заменив Кайо Энрике на 85-ой минуте. В Кубке Мальты дебютировал в матче второго круга против клуба «Марсаскала».

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Примечания 

Игроки ФК «Валлетта»